Присоја може бити село у Црној Гори:

 Присоја, село у општини Андријевица или
 Присоја, село у општини Подгорица.